

Sigle 
 Mean Down Time – Tempo medio di indisponibilità, termine normalizzato UNI 10147 – paragrafo 4.10
 Macchina di Turing – formalizzazione astratta di un dispositivo meccanico, utilizzata in informatica
 Milizia di Difesa Territoriale – la denominazione che assunse la Guardia Nazionale Repubblicana (GNR)
 Microsoft Deployment Toolkit – Installazione di una distribuzione del sistema operativo Windows in rete, creando delle immagini preconfezionate, con anche caricati driver ed applicativi
 Mobile Data Terminal (o MDC) – Mobile data computer usato per ricevere informazioni sul database/fascicolo di un veicolo e/o persona

Codici 
 MDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Harrisburg International, Harrisburg (Pennsylvania), Stati Uniti